Wolfram & Hart est un cabinet d'avocats de fiction issu de la série télévisée Angel. Il est l'antagoniste principal du héros éponyme de la série, du début à la fin de celle-ci.

Histoire fictive 
Le nom de la firme vient de celui d'un trio de démons, le loup (Wolf), le bélier (Ram) et le cerf (Hart), qui ont conclu une alliance depuis le temps où les anciens démons régnaient sur la Terre. D'après Illyria, qui fait référence à eux dans l'épisode Coquilles, leur pouvoir était alors relativement faible. Mais ils ont gagné en pouvoir et en influence au cours des siècles et la firme juridique qu'ils ont fondé maintient désormais des succursales dans toutes les grandes villes à travers le monde. Les trois démons fondateurs de Wolfram & Hart ont quitté la dimension terrestre et leurs employés font référence à eux sous le nom d'Associés principaux.

Opérations 
En tant que cabinet juridique, Wolfram & Hart défend principalement des clients d'origine démoniaque ou particulièrement mauvais et corrompus qui paient très cher ses services pour pouvoir continuer leurs sinistres activités. En dehors de ses activités juridiques, la firme possède également des départements dans d'autres domaines : Immobilier, Loisirs, Recherche scientifique et Magie notamment. Une division des projets spéciaux, chargée de mener toutes sortes d'opérations illégales, existe aussi et, dans la succursale de Los Angeles, c'est elle qui a pour tâche de surveiller Angel car celui-ci est destiné à jouer un rôle important lors de l'Apocalypse mais on ignore dans quel camp.

Dans la saison 5, on apprend que le cabinet représente 90 % du mal dans le monde.

Branche de Los Angeles 
La succursale de Wolfram & Hart à Los Angeles est la seule qui est présentée au téléspectateur (hormis la succursale de Rome que l'on voit brièvement dans l'épisode La Fille en question). Dans l'épisode Au bord du gouffre, on apprend qu'elle a été fondée en 1791 sur un sol déconsacré par le sang du meurtrier en série Mathias Pavayne. Dans les deux premières saisons de la série, c'est Holland Manners qui dirige cette succursale puis, à la mort de celui-ci, Nathan Reed et Linwood Murrow lui succède tour à tour avant que, au début de la saison 4, Lilah Morgan, qui était jusque-là sous les ordres de ces hommes, ne prenne la direction en assassinant Murrow (épisode Dans les abysses). Peu après, lors de l'épisode Le Piège, les bureaux de Wolfram & Hart sont détruits par la Bête, qui tue également la plupart des employés. Mais ils sont vite reconstruits et le poste de directeur est alors offert à Angel pour le remercier d'avoir empêché la paix universelle (épisode Une vraie famille). Winifred « Fred » Burkle devient alors directrice du département scientifique, Charles Gunn directeur du département justice, Lorne directeur du département spectacles & divertissements et Wesley Wyndam-Pryce directeur du département recherches magiques.

En réalité, les associés principaux espèrent ainsi corrompre Angel qui, de son côté, voit là une bonne occasion de changer la firme de l'intérieur. Le combat mené par Angel et son équipe afin de diriger les activités de la succursale vers le bien malgré les actions moralement douteuses qu'ils doivent accomplir pour qu'elle continue à exister est l'un des fils conducteurs de la dernière saison de la série. Lors du dernier épisode, les locaux de la firme sont détruits à la suite du combat entre Angel et Marcus Hamilton, mais également à la suite de la chute de la ville en Enfer.

Dans les comics book Angel: After the Fall, retraçant les événements suivants la série télévisée, les locaux de la branche de Los Angeles, bien qu'en grande partie détruits, servent de refuge et de base à Angel & Wesley. Finalement, Gunn et un groupe de vampires détruisent définitivement les locaux avec une bombe.

Concept et création 
Joss Whedon, le cocréateur de la série, décrit pourquoi Wolfram & Hart a été conçu pour être l'antagoniste principal d'Angel : « Lindsey McDonald incarne tout ce que nous recherchions pour nos méchants, qui sont un groupe de jeunes avocats travaillant pour un grand conglomérat représentant le mal incarné. Plutôt que d'avoir, comme dans Buffy contre les vampires, des méchants bien identifiables, nous voulions une corporation agissant dans l'ombre et chargée de représenter le mal à Los Angeles ».

Cercle de l'Aiguille noire

Histoire fictive 
Le Cercle de l'Aiguille noire rassemble les représentants sur Terre des Associés Principaux de Wolfram & Hart qui sont chargés de veiller à ce que le Mal soit toujours présent dans l'humanité et se voient accorder en échange des pouvoirs importants. Les membres du Cercle sont l'Archiduc Sebassis, la sénatrice Helen Brucker, le sorcier Cyvus Vail, le grand potentat des Frères de la Férocité, le démon Izzerial, le chef du clan Sahrvin ainsi que trois autres personnes dont les noms ne sont jamais mentionnés. Le Cercle est la force motrice derrière Wolfram & Hart, ce qu'apprend Angel dans l'épisode le Retour de Cordelia. Angel fait donc croire au Cercle qu'il est responsable de la mort de Fred et de la possession de son corps par Illyria et fait semblant d'avoir été finalement corrompu par diverses actions qui aident le Cercle dans ses objectifs.

Ainsi, Angel est finalement admis dans le Cercle lors de l'épisode Jeu de pouvoir et rassemble son équipe pour éliminer les différents membres de l'organisation dont il connaît désormais les identités. Dans L'Ultime Combat, Angel répartit les tâches : lui-même s'occupera de l'archiduc Sebassis, Gunn du sénateur Brucker, Wesley de Cyvus Vail, Spike du potentat des Frères de la Férocité, Illyria d'Izzerial et des trois membres jamais nommés et Lorne et Lindsey McDonald du chef du clan Sahrvin. Après la réussite de ce plan (malgré la mort de Wesley et la grave blessure de Gunn), les Associés Principaux envoient en représailles une armée de démons et expédient Los Angeles dans une dimension infernale (on apprend ce dernier fait dans le comic Angel: After the Fall qui est la continuation de la série télévisée).

Archiduc Sebassis 
L'archiduc Sebassis est le descendant d'une longue lignée aristocratique de démons, il commande une armée de 40 légions de démons. Il a un siège à l'Aiguille Noire, il est toujours accompagné d'un serviteur enchaîné et se nourrit de son sang. Angel tue l'Archiduc en empoisonnant ce serviteur.

Il apparaît dans les épisodes 5.05 (Une fête à tout casser), 5.21 (Jeu de pouvoir) et 5.22 (L'Ultime Combat).

Sénatrice Helen Brucker 
Le sénatrice Helen Brucker est en fait un démon qui possède le corps de la vraie sénatrice. Elle a comme ambition de devenir présidente des États-Unis, grâce à l'influence de l'Aiguille noire. Elle demande à Wolfram & Hart de rendre Mike Conley, son adversaire, pédophile. Elle meurt dans l'épisode 5.22 (L'Ultime Combat), quand Gunn lui lance une hache à travers le crâne.

Elle apparaît dans les épisodes 5.21 (Jeu de pouvoir) et 5.22 (L'Ultime Combat).

Cyvus Vail 
Cyvus Vail est un puissant sorcier ainsi qu'un démon. Il a beaucoup d'influence grâce à ses vastes moyens financiers et à son appartenance au Cercle de l'Aiguille Noire. Il est le chef des sorciers démons qui ont le don d'altérer la réalité, ce qui avait permis de modifier la réalité et la vie de Connor. Sahjhan est son pire ennemi.

Wesley est choisi pour tuer Vail dans l'épisode 5.22 (L'Ultime Combat), car il est le seul capable de résister aux pouvoirs du sorcier. Cependant Wesley meurt poignardé par Vail et c'est finalement Illyria qui tue le démon sorcier en lui explosant le crâne d'un seul coup de poing.

Il apparaît dans les épisodes 5.18 (Une autre réalité), 5.21 (Jeu de pouvoir) et 5.22 (L'Ultime Combat).

Références

Bibliographie 
 
 
 

Personnage d'Angel
Organisation de fiction
Entreprise de fiction